Deux équipes cyclistes ont porté le nom de la marque Mercatone Uno : 
 l'équipe italienne Mercatone Uno de 1997 à 2003
 l'équipe saint-marinaise Mercatone Uno, de 1992 à 1995, nommée ensuite Saeco